GHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ghimbi (Etiopia)